Albanien kan syfta på:

 Albanien – en republik i Sydeuropa på Balkanhalvön 1912/1913–
 Venetianska Albanien – venetiansk koloni i nuvarande Albanien 1420–1797
 Osmanska Albanien – osmanskt landskap med bland annat nuvarande Albanien 1385–1912
 Kaukasiska Albanien – ett antikt kungadöme som täckte det område som idag utgörs av södra Dagestan och det mesta av dagens Azerbajdzjan vid Kaspiska havet